Флаг города Новогрудок — официальный символ города Новогрудок наравне с гербом. Действующий флаг утверждён решением новогрудского районного совета депутатов от 16 мая 2001 2001 года № 70.

Описание 
В соответствии с утверждённым 16 мая 2001 года решением сессии Новогрудского районного Совета депутатов от 16 мая 2001 г. № 70:Флаг Новогрудка представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 1:2, состоящее из двух цветных горизонтальных полос, каждая из которых составляет ½ ширины флага: вверху зеленая, внизу — красная. В центре лицевой стороны полотнища размещается изображение герба г. Новогрудка и Новогрудского района.

На историческом гербе Новогрудка, дарованном городу в 1595 году королём Сигизмундом III, изображён Архангел Михаил в чёрных одеждах на красном фоне. Он держит в одной руке меч, в другой весы.

Использование 
Согласно Закону, флаг города Новогрудок может быть размещён во всех случаях, предусматривающих размещение Государственного флага Республики Беларусь законодательством Республики Беларусь. Разрешено использование флага Новогрудка на торжественных мероприятиях и церемониях в организациях и предприятиях любой формы собственности, но запрещено использовать его в коммерческих целях без особого разрешения. В дни траура флаг спускается до половины древка, в верхней части крепится сложенная пополам чёрная лента со свободно висящими концами.

Примечания 

Новогрудок
Флаги по алфавиту
Флаги 2001 года
Новогрудок